Sachgebiet oder Sachbereich bezeichnet:

 Strukturelement einer formalen Organisation, siehe Sachgebiet (Organisation)
 einen Inhaltsbereich des Wissens, siehe Sacherschließung
 ein nachgewiesenes Wissen in einem Bereich, siehe Sachkundiger
 den Aufgabenbereich einer Abteilung, siehe Arbeitsgebiet
 den für ein bestimmtes Sachgebiet funktional zuständigen Sachbearbeiter

Siehe auch:
 Fachgebiet
 Sachkunde